Змагання з потрійного стрибку серед чоловіків на Літній універсіаді 2013 у Казані проходили 7 (кваліфікація) та 9 (фінал) липня на стадіоні «Центральний».

Результати

Кваліфікація 

Кваліфікація: до фінальних змагань отримували право на прохід спортсмени, що показали результат 16,50 () або або ті, що увійшли до дванадцятки найкращих ().

Фінал

Джерела 

 Результати кваліфікаційних змагань на вебсайті universiade2013.sportresult.com 
 Результати фінальних змагань на вебсайті universiade2013.sportresult.com 

Ч